Prédicat (métaphysique), qualité, quantité, relation des « choses » qu’étudie la métaphysique
Prédicat (linguistique), attribut d'une proposition, d'un jugement, lié par un verbe ou un mot appelé copule 
Prédicat (logique mathématique), propriété des objets du langage exprimée dans le langage en question
Prédicat honorifique, ensemble des appellations de politesse et marques de respect en usage dans la diplomatie et la noblesse
Prédicat (programmation), partie de la méthode d'analyse conceptuelle (Merise) qui simplifie les jointures dans les requêtes SQL